MXT steht für:
 Mastretta MXT, mexikanisches Automobil
 Maintirano Airport (IATA-Code), Flughafen von Maintirano, Madagaskar

mxt steht für:
 Jamiltepec (ISO-639-3-Code), Mixtekische Sprache

Abkürzung